Le Dictionnaire français-occitan (Languedocien central) est un dictionnaire à base de languedocien de Christian Laux, avec une préface de Christian Rapin. Il a été publié en 1997 par l'Institut d'études occitanes.

Il contient  et comporte  et .
Il possède une annexe qui rassemble des noms propres. Il contient des éléments de grammaire avec des tableaux de conjugaison, et des indications sur la prononciation de l'occitan.

Le dictionnaire utilise la norme classique de l'occitan.

Historique 
Le point de départ a été le Diccionari françès-català de Carles et Rafael Castelleanos i Llorenç (1979). Autres ouvrages consultés, les dictionnaires français occitan de Jacme Taupiac et celui de Roger Barthe. Le dictionnaire de Louis Alibert et Lou Tresor dóu Felibrige ont donné beaucoup de solutions.

Le dictionnaire de Christian Rapin n'était pas entièrement publié à l'époque du travail. Christian Laux a encore consulté les dictionnaires occitan-français de Couzinié et celui d'Aimé Vayssier, ainsi que le dictionnaire du parler de Rivel d'André Lagarde. Le dictionnaire de Xavier de Fourvière bien qu'ancien a été utile.

Les divers domaines (aéronautique, anatomie, architecture, astronomie, etc) sont signalés par des abréviations.

Une nouvelle édition a paru en 2017, revue et corrigée par Serge Granier.

Liens connexes 
 Dictionnaire occitan-français (Laux)

Liens externes 
 

Dictionnaire d'occitan
Occitan
Dictionnaire publié en France
Livre paru en 1997